Форум-чек,  — обиходное наименование валютных чеков внешнеторговой компании «Форум» (), которые использовались в ГДР для оплаты в магазинах, торговавших зарубежными товарами повышенного спроса (Intershop).

В ГДР существовала система, аналогичная советской и другим странам СЭВ: заработанная иностранная валюта подлежала обязательному обмену на марки ГДР, однако часть суммы можно было получить в чеках «Форум» и истратить в соответствующих магазинах. Чеки можно было обменять в банке на марки ГДР, однако обратный обмен не предусматривался.

Чеки выпускались номиналами в 50 пфеннигов, 1, 5, 10, 50, 100 и 500 марок. Сдачу с сумм, меньших 1 марки, обычно давали шоколадными конфетами или леденцами.

Примечания

Литература 
 

Чеки
Экономика ГДР
Валютный сертификат